Кукес () — один из 36 округов Албании, расположенный в северо-восточной части страны.

Округ занимает территорию 956 км² и относится к области Кукес. Административный центр — город Кукес.

Перед Второй мировой войной округ был тесно связан с Косово. До города Призрен здесь всего 60 км. Однако послевоенное закрытие албанских границ привело к разрыву этих связей. После отхода сербской армии с границы после окончания войны в Косово, десятки тысяч этнических албанцев из Косово хлынули сюда, ища спасения.

Географическое положение 
Округ расположен на северо-востоке Албании в горной местности. Восточнее города Кукес горы достигают высоты свыше 2400 м. Высочайшая точка — гора  (2484 м).

Северную границу округа образует река Дрин. В этой части она запружена, образовав водохранилище Фиерза. С юга в водохранилище впадает Чёрный Дрин, объединяясь здесь с текущим с востока Белым Дрином. Долина Дрина такая же узкая и неприступная, как и многие районы округа.

На востоке находится автономный край Сербии — Косово и Метохия. Близ Морина, в 39 км восточнее Кукеса, в долине Белого Дрина, расположен главный пограничный переход Врбница между Албанией и Косово.

Экономика и промышленность 
К востоку от Кукеса добывается хром, имеются месторождения медных руд.

Население занято сельским хозяйством. Кукес (18 000 жителей) — единственный город в округе. Практически все жители — суннитские мусульмане. На восточной границе в нескольких деревнях живут горанцы.

Транспорт 
Кукес долгое время был отрезан от остальной страны. Только узкие горные дороги, ведущие через многочисленные перевалы, связывали округ с другими городами, а зимой многие деревни были отрезаны от внешнего мира.

В Кукесе построен аэропорт, но воздушное сообщение практически отсутствует. Новый автобан в Косово с 5-километровым подземным туннелем, проходящий через Кукес, значительно сократил путь сюда.

В настоящее время Албания строит скоростную автодорогу от крупнейшего порта Албании Дуррес в Кукес. Планируется, что в будущем она будет продлена до Приштины.

Административное деление 
Территориально округ разделён на город Кукес и 14 общин: Arrën, Bicaj, Bushtrica, Grykë-Çaja, Kalis, Kolsh, Malzi, Шиштевац, Shtiqën, Surroj, Tërthor, Topojan, Ujmisht, Запод.

Примечания

Ссылки 
 Пресс-релиз ООН от 14 апреля 1999

Округа Албании